Sergijenko ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Sergijenko (* 1981), kasachischer Fußballspieler
 Juri Sergijenko (* 1995), kasachischer Eishockeyspieler
 Konstantin Konstantinowitsch Sergijenko (1940–1996), russischer Autor
 Walentin Iwanowitsch Sergijenko (* 1944), russischer Chemiker
 Waleri Iwanowitsch Sergijenko (1946–2015), russischer Politiker (KPdSU, KPRF)
 Wladimir Sergijenko (* 1956), sowjetischer Stabhochspringer
 Wladimir Wladimirowitsch Sergijenko (* 1971), ukrainischer Politologe und Publizist